Neudau heißen folgende geographischen Objekte: 

 Neudau, Marktgemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark, Österreich

 Neudau (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Neudau (Kirchroth), Ortsteil der Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Neudau (Gemeinde Neukirchen), Ort bei Neukirchen am Großvenediger, Pinzgau, Land Salzburg

Siehe auch:
 Neuda